Sign of the Times – album di Bob James del 1982
 Sign of the Times – singolo delle Belle Stars del 1982
 Sign of the Times – album dei Cosmic Gate del 2009
 Sign of the Times – singolo di Petula Clark del 1966
 Sign of the Times – singolo di Bryan Ferry del 1978
 Sign of the Times – singolo dei Queensrÿche del 1997
 Sign of the Times – singolo di Harry Styles del 2017

Pagine correlate 
 Sign o' the Times